Лесогорское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Лесогорск.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 6228 человек, в том числе 2801 мужчина и 3427 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Лесогорск
 Баянда
 Бидога

Примечания 

Городские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района